José de Mónaco (París, 10 de septiembre de 1763 – París, 28 de junio de 1816). Hijo menor de Honorato III y de su esposa, María Catalina Brignole, fue hermano de Honorato IV, Príncipe soberano de Mónaco.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 6 de abril de 1782 con Marie Thérèse de Choiseul, hija de Jacques-Philippe de Choiseul, Duque de Stainville (1727-1789) y de su esposa, Thérèse de Clermont d'Amboise (1746-1789).
Su esposa fue ejecutada durante la Revolución francesa (27 de julio de 1794) y José contrajo segundas nupcias con Frances Rainford.
Tuvo tres hijas de su primer matrimonio: 

Honorine de Mónaco (27 de abril de 1784 - 8 de mayo de 1789). Contrajo matrimonio con René de La Tour-du-Pin, VIII Marqués de La Charce; con descendencia:
Josefina de La Tour-du-Pin (1805-1865).
Luis de La Tour-du-Pin (1806-1855), IX Marqués de La Charce.
Athénaïse Euphrosine de Mónaco (2 de junio de 1786 - 11 de septiembre de 1860). Contrajo matrimonio con Auguste-Michel Le Tellier, Marqués de Louvois; sin descendencia
Delphine de Mónaco (22 de julio de 1788 - ?). Soltera y sin descendencia.

Ancestros

Nobles de Francia
Nobles del siglo XVIII
Príncipes de Mónaco
Monegascos del siglo XVIII
Monegascos del siglo XIX
Fallecidos en París